Читалмари:

 Читалмари — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Читалмари — подокруг на юге Бангладеш. Входит в состав округа Багерхат.